Harbison kan som auktorsförkortning betyda:

 G. Richard Harbison
 Thomas Grant Harbison

Robotskapade auktorsförkortningar